Футбольные клубы «Кировец»:
 «Кировец» — украинский футбольный клуб из Макеевки.
 «Кировец» — советский футбольный клуб из Перми.
 «Кировец» — российский футбольный клуб из Тихвина, участник Чемпионата Ленинградской области по футболу.
 «Кировец» — советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Кировец» — название футбольного клуба «Торпедо» из Могилёва в 1962—1963 годах.